Кукшевский сельсовет

Вологодская область 

 Кукшевский сельсовет Белозерского района

Московская область 

 Кукшевский сельсовет Егорьевского района